Jan De Bondt (dirigent), een Belgisch dirigent en tubaïst
Jan De Bondt (hoogleraar), een Vlaamse tandarts en hoogleraar
Jan de Bondt (kunstschilder), (? - 1653) Nederlands kunstschilder